Bentonville puede hacer referencia a:

 Varias localidades de Estados Unidos:
 Bentonville, en el estado de Arkansas.
 Bentonville, en Indiana.
 Bentonville, en Texas.

 La Batalla de Bentonville de la Guerra de Secesión, desarrollada en el antiguo poblado de Bentonville, en Carolina del Norte, Estados Unidos.